Le conseil départemental d'Alsace, ou assemblée d'Alsace, est l'assemblée délibérante qui administre la collectivité européenne d'Alsace depuis le .

La loi du  relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace précise que jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

L'ordonnance  indique que l'adresse de la collectivité est située de manière transitoire place du Quartier Blanc, à Strasbourg. Sa première séance plénière se tient le  à Colmar, où les  siègent jusqu'aux élections départementales de juin 2021.

La séance plénière du 27 septembre 2021 confirme Strasbourg comme siège de la collectivité et Colmar pour la tenue des assemblées (à l'exception du vote du budget).

Exécutif

Liste des présidents

Vice-présidents actuels 

 Rémy With,  chargé des dynamiques et équilibres territoriaux et des mobilites
 Isabelle Dollinger,  chargée du territoire Nord Alsace et du service public alsacien
 Pierre Bihl,  chargé du territoire Centre Alsace
 Pascale Jurdan-Pfeiffer,  chargée de l'excellence éducative et de l'accompagnement des familles
 Rémi Bertrand,  chargé de l'Europe, des terres transfrontalières rhénanes et du bilinguisme
 Lara Million,  chargée de l'efficacité financière et de la performance administrative
 Éric Straumann,  chargé du territoire de la région de Colmar
 Catherine Graef-Eckert,  chargée de l'attractivité économique et de la transition énergétique et écologique
 Jean-Philippe Maurer,  chargé du territoire de l'Eurométropole de Strasbourg
 Pascale Schmidiger,  chargée de l'insertion, de l'habitat et de la lutte contre la pauvreté
 Nicolas Jander,  chargé du territoire Sud Alsace
 Michèle Eschlimann,  chargée du territoire Ouest Alsace
 Étienne Burger,  chargé de la santé, de l'Alimentation et des ressources humaines
 Bernadette Groff,  chargée du patrimoine et du rayonnement touristique et culturel alsacien
 Marc Munck,  chargé du territoire de l'agglomération de Mulhouse

Composition

Mandature 2021-2028

Janvier-juin 2021

Notes et références

Voir aussi 
 Conseil départemental du Bas-Rhin 
 Conseil départemental du Haut-Rhin 

Alsace
Alsace
Collectivité européenne d'Alsace